Ian Smith (1919-2007), Rhodesisch politicus, premier van 1964 tot 1979
 Ian Smith (acteur), Australisch acteur en scenarioschrijver
 Ian Smith (voetballer), Costa Ricaans voetballer